Н'Гессан () — прізвище західноафриканського походження. Відомі носії:
 Паскаль Аффі Н'Гессан — 5-й прем'єр-міністр Кот-д'Івуару
 Серж Н'Гессан — івуарійський футболіст
 Тімоті Н'Гессан — французький гандболіст